Vyssjaja chokkejnaja liga 2012/2013 var den tredje säsongen av den ryska ishockeyserien Vyssjaja chokkejnaja liga (VHL). Ligan vanns av Toros Neftekamsk efter finalseger mot vinnarna av grundserien Saryarqa Qaraghandy. Totalt 27 lag deltog i serien som spelades som en rak serie, där varje lag spelade 52 omgångar och de 16 främsta gick vidare till slutspel. Säsongen spelades mellan den 9 september 2012 och 30 april 2013.

Deltagande lag
Inför säsongen utökades ligan med två icke-ryska lag, Junost Minsk från Vitryssland och Saryarqa Qaraghandy från Kazakstan, medan HK Donbass från Ukraina lämnade ligan för att spela i Kontinental Hockey League. Dessutom flyttades Buran Voronezj och THK Tver från lägre ryska serier och en ny klubb, HK Kuban, hade startats i Krasnodar. HK VMF hade flyttat från Sankt Petersburg till Kondopoga i Karelen. Detta innebar att VHL bestod av totalt 27 lag varav två från Kazakstan och ett från Vitryssland.

Poängtabell

Bratina Cup

Källa

Se även
Kontinental Hockey League 2012/2013

2013 i Ryssland
2012 i Ryssland
2013 i Kazakstan
2012 i Kazakstan
2013 i Vitryssland
2012 i Vitryssland
Säsonger av Vyssjaja chokkejnaja liga